Гвинея — слово, имеющее значения:

Гвине́я — название ряда государств, расположенных в Западной и Центральной Африке: 

 Гвинея — государство в Западной Африке.
 Гвинея-Бисау — государство в Западной Африке.
 Экваториальная Гвинея — государство в Центральной Африке.

Гвинея — составное название исторических государств, расположенных в Западной и Центральной Африке:

 Датская Гвинея — колония Дании c 1658 по 1850 года.
 Испанская Гвинея — колония Испании c 1778 по 1968 года.
 Нидерландская Гвинея —  колония Нидерландов с 1637 по 1871 года.
 Португальская Гвинея — колония Португалии c 1494 по 1974 года.
 Французская Гвинея — колония Франции c 1891 по 1958 года.

Гвинея — название географической области, расположенной в Западной и Центральной Африке:

 Верхняя Гвинея — природная область Африки, прилегающая к Атлантическому океану и Гвинейскому заливу между мысом Кабу-Рошу на западе и вершиной залива Биафра на востоке.
 Нижняя Гвинея — природная область Африки, прилегающая с востока к Гвинейскому заливу и Атлантическому океану, между вершиной залива Биафра на севере и низовьями реки Кванза на юге.

Новая Гвинея 
 Новая Гвинея — остров в Тихом океане.
 Папуа — Новая Гвинея — государство в Океании.
 Западная Новая Гвинея — название западной части острова Новая Гвинея.
 Территория Новая Гвинея — мандатная территория под управлением Австралии.
 Германская Новая Гвинея — колония Германии c 1885 по 1915 года.

См. также 
 Гайана
 Гинея
 Гвинейская свинья — см. морская свинка.